Brodsky oder Brodskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Brodsky (1924–2011), Übersetzerin und Hörspielautorin
 Adolph Brodsky (1851–1929), russischer Geiger und Musikpädagoge
 Adriana Brodsky (* 1955), argentinische Schauspielerin
 Chuck Brodsky, US-amerikanischer Musiker
 Emily Brodsky, US-amerikanische Seismologin
 Gail Brodsky (* 1991), US-amerikanische Tennisspielerin
 Horace Brodsky (1885–1969), australischer Künstler
 Irene Taylor Brodsky, US-amerikanische Regisseurin und Produzentin
 Irving Brodsky (≈1902–1998), US-amerikanischer Jazzpianist
 Jascha Brodsky (1907–1997), lettisch-US-amerikanischer Geigenlehrer
 Joe Brodsky (1934–2006), US-amerikanischer Footballtrainer
 Joseph Brodsky (1940–1996), russisch-US-amerikanischer Dichter und Nobelpreisträger 1987
 Michael Brodsky (* 1948), US-amerikanischer Schriftsteller
 Oleksandr Brodskyj (1895–1969), ukrainisch-sowjetischer Physiker und Chemiker
 Stanley Brodsky (* 1940), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Stephen Brodsky, Sänger und Gitarrist der Band Cave In
 Uri Brodsky (auch: Uri Brodski, alias Alexander Verin), mutmaßlicher Agent des israelischen Geheimdienstes (Mossad)
 Vlastimil Brodský (1920–2002), tschechischer Film- und Fernsehstar
 Wadim Brodsky (* 1950), ukrainisch-polnischer Violinist und Showman
 Lasar Brodskyj (1848–1904), ukrainischer Unternehmer
 Mychajlo Brodskyj (* 1969), ukrainischer Schachspieler

Brodsky ist ferner Namensbestandteil von:
 Brodsky Quartet, britisches Streichquartett

Siehe auch:
 Brodski (alternative Schreibweise)